Национальный мемориал генерала Гранта () — нео-ампирный мавзолей американского президента Улисса Гранта в манхэттенском Риверсайд-парке, самая большая гробница на территории Северной Америки. Высота здания — 46 м.

История создания 
Полководец северян и 18-й президент США Улисс Грант умер 23 июля 1885 года. Буквально в течение нескольких часов после его смерти мэр Нью-Йорка Уильям Грейс () послал телеграмму супруге покойного с предложением предать тело президента земле в этом городе. С целью координации строительства по его инициативе было образовано общество Grant Monument Association, председателем которого стал 21-й президент США Честер Алан Артур. Деньги на строительство мавзолея пожертвовало 90 тыс. человек со всего мира, было собрано порядка 600 тыс. долларов США, что сделало это мероприятие по привлечению средств крупнейшим в истории на тот момент.

Первый конкурс на проектирование был объявлен в 1888 году, срок окончания подачи заявок переносился трижды, но в итоге организатор конкурса, Grant Memorial Association, так и не смог выбрать победителя. Второй конкурс состоялся в 1890 году, из пяти претендентов был выбран проект архитектора Джона Дункана. При проектировании гранитно-мраморного мемориала он вдохновлялся одним из макетов античного мавзолея в Галикарнасе. Торжественное открытие мемориала президентом Мак-Кинли было приурочено к 75-й годовщине рождения Гранта (27 апреля 1897 года). В своём окончательном варианте этот памятник триумфу Севера над Югом оказался гораздо скромнее первоначальной задумки Дункана.

В 1902 году внутри мавзолея рядом с гранитным саркофагом президента был установлен саркофаг с телом его супруги Джулии Грант.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страничка в сети
 Фонд поддержки мемориала

Грант
Мавзолеи США
Достопримечательности Манхэттена
Здания и сооружения Манхэттена
Здания и сооружения, построенные в 1897 году в США
Национальные мемориалы США
Гробницы президентов США
Архитектура неоклассицизма в США
Мавзолеи, построенные в XIX веке